Stan Wawrinka era il detentore del titolo da due anni, ma è stato battuto nei quarti di finale da Márton Fucsovics.

In finale Fucsovics ha battuto Peter Gojowczyk con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Sam Querrey (secondo turno)
  Fabio Fognini (semifinale)
  Stan Wawrinka (quarti di finale)
  David Ferrer (secondo turno)

<li> Albert Ramos-Viñolas (primo turno)
 Steve Johnson (semifinale)
 Andreas Seppi (quarti di finale)
 Miša Zverev (primo turno)

Wild card 

  David Ferrer (secondo turno)
  Fabio Fognini (semifinale)

<li> Stan Wawrinka (quarti di finale)

Qualificati 

  Dominik Köpfer (primo turno)
  Lukáš Rosol (secondo turno)

 Noah Rubin (secondo turno)
 Bernabé Zapata Miralles (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 2018